Bouillon kan syfta på:
 Bouillon (hertigdöme) – franskt grevskap, senare hertigdöme, numera beläget i Belgien

Geografi

Belgien 

 Bouillon, Belgien – en kommun i provinsen Luxembourg

Frankrike 

 Bouillon, Pyrénées-Atlantiques, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Le Bouillon, kommun i departementet Orne i regionen Normandie, Ǐ